Gateshead AFC (celým názvem: Gateshead Association Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Gateshead v metropolitním hrabství Tyne and Wear.

Založen byl v roce 1930 po přesunu ligového klubu South Shields FC do Gatesheadu. Ve Football League působil mezi lety 1930 až 1960, kdy byl po hlasování vyloučen a nahrazen Peterborough United. Po nuceném odchodu z profesionálního fotbalu se klub potácel na pokraji zániku, který přišel v roce 1973, a to po ztrátě původního hřiště a nárůstu finančních problémů. V roce 1977 byl ve městě založen Gateshead FC, který se hlásí k tradicím zaniklého klubu.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Redheugh Park s kapacitou 20 752 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1930 – Gateshead AFC (Gateshead Association Football Club)
 1973 – zánik
 1977 – založení klubu Gateshead FC

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1952/53
 FA Trophy
 3. předkolo: 1969/70

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1930–1958: Football League Third Division North
 1958–1960: Football League Fourth Division
 1960–1962: Northern Counties League
 1962–1968: North Regional League
 1968–1970: Northern Premier League
 1971–1973: Midland Football League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1930
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1973
Sport v Gatesheadu